serre (bouwwerk), een aanbouw aan een huis;
 kas (gebouw), een glazen gebouw waarin men planten teelt;
 Serre (gemeente), de naam van een Italiaanse gemeente;
 Serre, de naam van een aantal Franse gemeenten;
 Serre (rivier), een rivier in Frankrijk;

Plaatsen in Frankrijk 

 Serre (Isère)
 Serre (Vaucluse), plaats in de gemeente Carpentras

ook:
 Serre-les-Moulières, Jura
 Serre-lès-Puisieux, Pas-de-Calais, gehucht in de gemeente Puisieux
 Serre-les-Sapins, Doubs
 Serre-Nerpol, Isère
 La Serre, Aveyron

Personen
 Jean-Pierre Serre (1926-), een Franse wiskundige 
 Serhij Serebrennikov, de bijnaam van de Oekraïense voetballer;